Уинстенли () — фамилия. Известные носители:
 Уинстенли, Алан (род. 1952) — британский музыкальный продюсер.
 Уинстенли, Джерард (1609—1676) — английский социалист-утопист XVII века, один из руководителей движения диггеров.
 Уинстенли, Элиза (1818—1882) — австралийская актриса и писательница.